Grosso, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont) 
 Groot (munt) (oorspronkelijk Italiaans: Grosso), een zilveren munt in de Republiek Venetië

Personen
 Fabio Grosso, een Italiaans voetbaltrainer en voormalig voetballer
 Guy Grosso, een Frans acteur
 Giacomo Grosso, een Italiaans kunstschilder

Zie ook 
 Mato Grosso